Богомоловка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Богомоловка — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.

Россия 
 Богомоловка — деревня в Чишминском районе Башкортостана.

Украина 
 Богомоловка — село в Лозовском районе Харьковской области.